14-й Каменноостро́вский мост — автодорожный металлический балочный мост через Большой канал Каменного острова в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Расположение 
Расположен в створе набережной реки Крестовки, в месте впадения канала в Крестовку. Рядом с мостом располагаются Каменноостровский театр и государственная гостевая резиденция К-4. Выше по течению находится 11-й Каменноостровский мост.

Ближайшая станция метрополитена — «Крестовский остров».

Название 
Название известно с 1950-х годов, когда были пронумерованы существовавшие мосты Каменного острова и мост стал называться 14-м Каменноостровским.

История 

В 1810-х годах на этом месте был построен деревянный мост, который неоднократно перестраивался и ремонтировался. В 1904 году построен пятипролётный деревянный балочный мост, длиной 21 м. В 1936—1937 годах при очистке и углублении канала мост был разобран. В 1949 году по проекту инженера П. В. Андреевского построен трёхпролетный металлический балочный мост. Строительство моста осуществляло СУ-1 треста «Ленмостострой». Пролётное строение состояло из металлических двутавровых балок, на которых была уложена деревоплита, покрытая асфальтобетоном. Опорами моста являлись железобетонные сваи, объединённые насадками. Длина моста составляла 22,1 м, ширина — 12,0 м. В 1974 году произведён капитальный ремонт моста, включавший в себя усиление главных балок дополнительными металлическими листами и замену деревянной конструкции проезжей части на железобетонную с асфальтобетонным покрытием.

К концу 2000-х годов из-за неудовлетворительного состояния конструкций было принято решение о строительстве нового моста. Заказчиком работ выступило СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», генподрядчиком — ООО «А-Проект», генеральным проектировщиком — ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» (комплексный главный инженер проекта — А. М. Беляев).

Работы по демонтажу старого моста и строительству нового производились в период с октября 2014 по май 2015 года. На время производства работ был сооружён временный пешеходный мост. Торжественное открытие моста после ремонта состоялось 29 мая 2015 года.

Конструкция 
Мост однопролётный сталежелезобетонный, балочной системы. Пролётное строение состоит из 8 стальных двутавровых балок длиной 19 м, объединённых поперечными балками. Расстояние между осями главных балок — 1,4 м. Сверху балок устроена монолитная железобетонная плита. Устои из монолитного железобетона на свайном основании (буровые сваи диаметром 0,6 м длиной 15 м, объединённые железобетонной плитой ростверка). Общая длина моста составляет 22,48 м, ширина моста — 13,1 м (из них ширина проезжей части — 9 м и два тротуара по 1,8 м).

Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть включает в себя 2 полосы для движения автотранспорта. Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части высоким гранитным парапетом. Перильное ограждение металлическое, простого рисунка. Участки берега канала с верховой и низовой сторон, примыкающие к мосту, укреплены низким железобетонным банкетом на свайном основании с гранитной облицовкой откосов.

Примечания

Ссылки 
 

Здания и сооружения, построенные в 2015 году в Санкт-Петербурге
Балочные мосты России